Селестен Бутен (; род. , ) — французский артист балета.

Родился в семье предпринимателей. Вырос в Исберге, где в четырёхлетнем возрасте начал заниматься танцем. С восьми лет учился в консерватории города Брюэ-ла-Бюисьер у Лулы Домбровски, затем в Париже у  и наконец в 2009—2012 гг. в  в Каннах (педагоги Джеймс Урбан, Паола Канталупо, Том ван Кауэнберг и Кристоф Дюво). В 2012—2013 гг. был приглашён для завершения обучения в школу Королевского балета Швеции, где среди его наставников была, в частности, Моника Менгарелли. В 2012 году вышел в полуфинал конкурса Приз Лозанны, в 2013 году занял второе место на Конкурсе артистов балета северных и балтийских стран в Фалуне. Стажировался в балете Пражской оперы и в Нидерландском театре танца в Гааге.

Дебютировал в 2015 году на  в партии Тадзио в опере Бенджамина Бриттена «Смерть в Венеции», став, по мнению критики, центральным событием этой яркой постановки. Одновременно с этим был приглашён в труппу Большого канадского балета, с 2018 года солист. Высокую оценку получило исполнение Бутеном партии Илариона (в русской версии либретто — Ганса) в балете «Жизель», была отмечена и харизматичность молодого танцора при исполнении известной канадской хореографической миниатюры «Смущение» () в постановке .

В 2020 году вместе с художником и перформером  снялся в видеоклипе канадской певицы  на песню «Как проклятый» (), балетмейстер .

Примечания

Ссылки 
 Селестен Бутен в официальном видеоблоге Приза Лозанны: , 
 Страница Селестена Бутена на сайте Большого канадского балета

Артисты балета Франции